Liothyrella affinis är en armfotingsart som först beskrevs av Calcara 1845.  Liothyrella affinis ingår i släktet Liothyrella och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
affinis